На сегодняшний день список национальных парков Аляски состоит из восьми охраняемых территорий. Система парков и резерватов Клуэйн, Рангел-Сент-Элайас, Глейшер-Бей и Татшеншини-Алсек, в которую входят 2 из этих парков (Рангел-Сент-Элайас и Глейшер-Бей), является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первым национальным парком Аляски стал в 1917 году заповедник Денали. Остальным паркам статус был присвоен в 1980 и 1990 годах.

Национальные парки

Парки на карте

См. также 
 Список национальных парков, национальных заповедников и национальных монументов США
 Служба национальных парков США

Ссылки 
Официальные сайты национальных парков:
 Гейтс-оф-те-Арктик
 Рангел-Сент-Элайас
 Глейшер-Бей
 Денали
 Катмай
 Кенай-Фьордс
 Кобук-Валли
 Лейк-Кларк

Другие сайты:
 Официальный сайт служба национальных парков США

Аляска

Национальные парки